El término comunicativo (propio del acto de comunicar o relativo a él) puede referirse a varios temas desarrollados en Wikipedia:

 La Comunicación, proceso mediante el cual se transmite información de una entidad a otra.
 El Método comunicativo o enseñanza comunicativa de las lenguas.
 Los Factores constituyentes del evento comunicativo, lista de ocho factores que influyen y deben tenerse en cuenta en un evento comunicativo, y que pueden ser ordenados según el acrónimo inglés speaking, como se estudia en pragmática lingüística
 El Discurso o evento comunicativo mismo
 La tendencia a la indiscreción o Murmuración